dart
 rzutki (dart, plumbata) – pocisk przeznaczony do rzucania ręcznego bądź przy użyciu procy. Używany w starożytności i średniowieczu. Od oszczepu różni się obecnością lotek i mniejszymi rozmiarami.
 strzelanie do rzutków